Дилоло — топоним:
 Дилоло — город и территория в Демократической Республике Конго;
 Дилоло — озеро в Анголе;
 Дилоло — река в Анголе.